Maguila puede referirse a:

 El gorila de dibujos animados de las series de Hanna Barbera.
 Jesús "Maguila" García, batería de la banda de rock española Platero y Tú.
Adilson "Maguila" Rodrigues, boxeador.